

Geografia

Comuni francesi
 Savignac – Aveyron
 Savignac – Gironda
 Savignac-de-Duras
 Savignac-de-l'Isle
 Savignac-de-Miremont
 Savignac-de-Nontron
 Savignac-Lédrier
 Savignac-les-Églises
 Savignac-les-Ormeaux
 Savignac-Mona
 Savignac-sur-Leyze

Persone
 Raymond Savignac, pubblicitario francese